Joachim Hauer (ur. 2 lutego 1991) – norweski skoczek narciarski, zawodnik klubu Baekkelaget Skiklubb. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2007 zadebiutował w zawodach FIS Cup w Falun, gdzie zajął 28. i 12. miejsce. Rok później po raz pierwszy wystartował w letniej edycji Pucharu Kontynentalnego na dużej skoczni Lysgårdsbakken, tam został zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowego kombinezonu. Pierwszy punkt w zawodach tej rangi zdobył 3 października 2010 w Wiśle.

W sezonie 2013/2014 zaczął regularnie punktować w Pucharze Kontynentalnym, najlepszy występ zanotował w marcu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zajmując 6. lokatę. W klasyfikacji całego cyklu zajął 33. miejsce z dorobkiem 151 punktów. W tym samym sezonie debiutował w Pucharze Świata, startując z kwoty krajowej na skoczni K-123 w Lillehammer. W kwalifikacjach zajął 46. miejsce i nie zakwalifikował się do głównego konkursu. Pod koniec stycznia rywalizował na Ōkurayamie, uplasował się tam na 48. i 36. lokacie, został powołany również do następnych konkursów odbywających się na początku lutego w Willingen, w pierwszym zajął 48. miejsce, do drugiego się nie zakwalifikował.

29 listopada 2014 zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 29. miejsce w konkursie w Ruce. 12 grudnia 2015 w Niżnym Tagile po raz pierwszy stanął na podium zawodów tego cyklu, kończąc je na 3. pozycji.

Trzykrotny medalista mistrzostw krajowych – wywalczył srebrny medal z drużyną z Oslo w marcu 2014 roku oraz srebro i brąz podczas letnich zmagań indywidualnych na skoczni Midtstubakken w 2013 i 2014 roku.

Podczas testów przed Mistrzostwami Świata w Lotach Narciarskich 2012 na skoczni Vikersundbakken uzyskał jako przedskoczek odległość 225 metrów, która była wówczas jego rekordem życiowym oraz najdłuższą odległością wśród przedskoczków testujących skocznię do lotów w tamtym roku. Swój ostatecznie najdłuższy rezultat w długości lotu uzyskał na tej samej skoczni 4 lata później.

W styczniu 2019 roku ogłosił zakończenie kariery.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991